Santa Cruz del Valle kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Santa Cruz del Valle, Mexiko, ort, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga,

Spanien 

 Santa Cruz del Valle, Spanien, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Santa Cruz del Valle (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar